Holzmann peut faire référence à :

Personnalités 
 Abe Holzmann (1874–1939), compositeur américain
 Gerard J. Holzmann (1951-)
 Johannes Holzmann (1882-1914), anarchiste allemand
  (1990-),
 Robert Holzmann (1949-), économiste autrichien
 Sebastian Holzmann (1993-), skieur alpin allemand
  (1987-), joueur de hockey sur glace

Autres 
 , entreprise allemande

Source de la traduction 

Patronyme germanique